NGC 4780 (другие обозначения — MCG -1-33-45, IRAS12515-0821, PGC 43870) — спиральная галактика с перемычкой (SBc) в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4780
Дева (созвездие)